Kopfgeldjäger steht für
 Kopfgeldjäger, jemand, der einen Flüchtigen für Geld zur Festnahme sucht

sowie
 Dog – Der Kopfgeldjäger, US-TV-Show (2004–2012)
 Der Kopfgeldjäger (Comic), Comicalbum der Serie Lucky Luke (1972)
 Josh (Fernsehserie), Alternativtitel der US-Westernserie (1958–1961)
 Polizeiruf 110: Kopfgeldjäger, deutscher TV-Krimi (1999)